Europamesterskabet i curling 2009 for herre- og kvindehold var det 35. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af European Curling Federation og afviklet i Aberdeen, Skotland i perioden 5. – 12. december 2009. 30 herre- og 21 kvindehold deltog i mesterskabet.

Mændenes EM-titel blev for sjette gang vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen besejrede Schweiz med 6-5 efter en ekstra ende. Bronzemedaljerne gik til Norges forsvarende EM-sølvvindere med Thomas Ulsrud som kaptajn. Det danske hold med Ulrik Schmidt som skipper endte på syvendepladsen efter tre sejre og seks nederlag i grundspillet. Holdet kvalificerede sig til VM 2010 ved efterfølgende af slå vinderen af B-EM, Holland, med 2-0 i kampe i dysten om den sidste europæiske VM-plads.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Tysklands hold med Andrea Schöpp som skipper, der i finalen slog Mirjam Otts forsvarende europamestre fra Schweiz med 7-5. Sejren var Tysklands 8. triumf ved EM for kvinder, og det var Andrea Schöpps 7. EM-titel gennem tiden (hun havde tidligere vundet i 1986, 1987, 1989, 1991, 1995 og 1998). Danmark blev repræsenteret af Angelina Jensens hold, Team TCC, som endte på tredjepladsen efter at have tabt til netop Tyskland i semifinalen, og Danmark vandt dermed bronzemedaljer for tredje EM i træk.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A- og en B-turnering. I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen, mens de to bedste hold fra B-EM rykkede op i A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Linx Arena, mens B-turneringen blev afviklet i Curl Aberdeen.

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv ledige pladser ved VM i 2010. De seks bedst placerede hold ved A-EM (bortset fra Italien) kvalificerede sig direkte til VM, mens nr. 7 (bortset fra Italien) ved A-EM spillede bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM om den sidste VM-plads. Italien var automatisk kvalificeret til VM som værtsland.

Europamesterskabet blev for sjette gang vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen besejrede Schweiz med 6-5 efter en ekstra ende. Det var første gang, at Niklas Edin blev europamester. Bronzemedaljerne gik til Norges forsvarende EM-sølvvindere med Thomas Ulsrud som kaptajn, som ellers vandt grundspillet, men som i slutspillet tabte til både Sverige og Schweiz. Det danske hold med Ulrik Schmidt som skipper endte på syvendepladsen efter tre sejre og seks nederlag i grundspillet. Holdet kvalificerede sig til VM 2010 ved efterfølgende af slå vinderen af B-EM, Holland, med 2-0 i kampe i dysten om den sidste europæiske VM-plads.

A-EM

Round robin

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

Tyve tilmeldte hold var opdelt i to grupper med ti hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM rykkede op i A-gruppen, og vinderen fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2010 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 7 (når Italien fraregnes).

Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 15 eller dårligere ved B-EM (dvs. de hold der sluttede som nr. 8 eller dårligere i de to grupper), blev rykket ned i det nyindførte C-EM, som fra 2010 fungerer som kvalifikation til B-EM, og hvorfra to hold kvalificerer sig til B-EM 2010.

Gruppe B1

Gruppe B2

Slutspil

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De seks bedste hold fra A-EM (Sverige, Schweiz, Norge, Frankrig, Tyskland og Skotland) kvalificerede sig direkte til VM 2010, hvortil Italien som værtsland allerede var kvalificeret. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 7, Danmark, og vinderen af B-EM, Holland. Dysten blev vundet af Danmark med 2-0 i kampe, og dermed sikrede Danmark sig den sidste europæiske VM-plads.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A- og en B-turnering. I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen, mens de to bedste hold fra B-EM rykkede op i A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Linx Arena, mens B-turneringen blev afviklet i Curl Aberdeen.

Holdene spillede om otte ledige pladser ved VM i 2010. De syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens nr. 8 ved A-EM spillede bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM om den sidste VM-plads.

EM-titlen blev vundet af Tysklands hold med Andrea Schöpp som skipper, der i finalen slog Mirjam Otts forsvarende europamestre fra Schweiz med 7-5. Sejren var Tysklands 8. triumf ved EM for kvinder, og det var Andrea Schöpps 7. EM-titel gennem tiden (hun havde tidligere vundet i 1986, 1987, 1989, 1991, 1995 og 1998). Danmark blev repræsenteret af Angelina Jensens hold, Team TCC, som endte på tredjepladsen efter at have tabt til netop Tyskland i semifinalen, og Danmark vandt dermed bronzemedaljer for tredje EM i træk.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

Elleve tilmeldte hold var opdelt i to grupper med fem eller seks hold. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM rykkede op i A-gruppen, og vinderen fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2010 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8.

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 9 eller dårligere ved B-EM (dvs. de hold der sluttede som nr. 5 eller dårligere i de to grupper), blev rykket ned i det nyindførte C-EM, som fra 2010 fungerer som kvalifikation til B-EM, og hvorfra to hold kvalificerer sig til B-EM 2010.

Gruppe B1

Gruppe B2

Slutspil

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM (Schweiz, Danmark, Tyskland, Rusland, Sverige, Skotland og Norge) kvalificerede sig direkte til VM 2010. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8, Finland, og vinderen af B-EM, Letland. Denne dyst blev vundet med 2-0 i kampe af Letland, som dermed kvalificerede sig til VM for første gang.

Ekstern kilde/henvisning 
EM i curling 2009  (officiel hjemmeside) 
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2009 – Men  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2009 – Women

Noter 

2009
Curling i 2009
Curling i Storbritannien
Aberdeen